

Patronyme Guerrin
 Jean Guerrin, (1934-2012), fut un comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, formateur et écrivain français.
 Jean-Charles Guerrin, (1806- ? ), fut un homme politique français.

Patronyme Guerin
 
  

Homonymie
Homonymie de patronyme